Завруи — деревня в Невельском районе Псковской области России. Входит в состав Усть-Долысской волости.

География 
Расположена к югу от волостного центра, деревни Усть-Долыссы.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 48 человек.

Примечания 

Населённые пункты Невельского района (Псковская область)